Emirat de Kebbi, emirat històric i tradicional de Nigèria
 Estat de Kebbi, un dels 36 estats federats de Nigèria
 Birnin Kebbi, capital de l'estat de Kebbi.